Тер-Никогосян — фамилия:
 Тер-Никогосян, Георг Иосифович (1901—1982) — советский театровед, доктор искусствоведения.
 Тер-Никогосян, Григор Аршолуйсович (род. 1957) — Заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук.